Howwood ist der Name folgender Ortschaften:

 Howwood (Hertfordshire), England
 Howwood (Renfrewshire), Schottland